Großensee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Großensee, Thüringen – tidigare kommun, Thüringen, 
 Großensee, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,